

Geografia
 Boso – ward dello Zambia, parte della Provincia di Copperbelt
 Boso – comune del Ghana nel distretto di Asuogyaman
 Monte Boso – antica denominazione del Monte Rosa
 Penisola di Bōsō – penisola del Giappone

Onomastica
 Boso – versione ipocoristica del nome proprio di persona maschile Ambrogio

Persone
 Carlo Boso – attore e regista italiano
 Erminio Boso – politico italiano
 Michael Boso – calciatore salomonese

Altro
 Lingue boso – gruppo di lingue mande parlate in Mali e in Nigeria